Ермаки — деревня в Вагайском районе Тюменской области, входит в состав  сельского поселения Зареченское .

Упоминается в старинных песнях жителей Сибири.

География 
Деревня находится между рекой Вагай и озером Круглое.

Население 

 1904 году население 53 человека.

 В 2010 году уехал последний житель Ветеран ВОВ В.Н.Сивков.

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района